Das Akronym PSAT steht für:

 ParkinsonSAT, ein US-amerikanischer Technologiedemonstrations- und Amateurfunksatellit
 Preliminary SAT, ein vorbereitender, standardisierter universitärer Test in den USA

Abkürzung